

Miejscowości w Polsce  
 Podlesice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica 
 Podlesice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce

Zobacz też 
 Podlesice Drugie